Ел Хибарито има више значења:

 Ел Хибарито (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хибарито (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику